Etawah kan syfta på följande platser:

Indien 

 Etawah, ort, Uttar Pradesh, Etāwah, 
 Etāwah (distrikt i Indien), Uttar Pradesh, 
 Etāwa, ort, Madhya Pradesh, Sāgar, 
 Auraiya, ort, Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar